Ладзарини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ладзарини, Адольфо (1952—2010) — парагвайский футболист.
 Ладзарини, Грегорио (1657—1730) — итальянский художник.
 Ладзарини, Эудженио (род. 1945) — итальянский мотогонщик.